Siepmannia är ett släkte av svampar. Siepmannia ingår i ordningen Mucorales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Siepmannia